Мария Николаева:
* Николаева, Мария Александровна (Лебедева; род. 1991) — российская легкоатлетка.
 Николаева, Мария Михайловна (1936—1991) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1973).
  (род. 1952) — шведский литературовед.